Ка́рстерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карстерс, Кент (род. ок. 1947) — канадский кёрлингист, чемпион мира.
 Карстерс, Томас (род. ок. 1759) — британский и американский архитектор XVIII века.